Albret steht für

 Albret, der Name einer Landschaft im Südwesten Frankreichs
 Albret (Adelsgeschlecht), ein französisches Adelsgeschlecht

Albret ist der Familienname folgender Personen:
 Alain d’Albret (1440–1522), Herr von Albret, Vizegraf von Tartas, Graf von Graves und von Castres
 Amanieu d’Albret († 1520), französischer Kardinal
 Arnaud-Amanieu d’Albret (1338–1401), Offizier des ersten Teils des Hundertjährigen Kriegs
 César d’Albret († 1676), französischer Adliger, Gouverneur von Guyenne

 Charlotte d’Albret (1480–1514), französische Adlige
 Jean d’Albret (1469–1516), von 1484 bis 1512 König von Navarra
 Louis d’Albret (1422–1465), Bischof von Aire, Cahors und Tarbes, sowie Kardinal der römisch-katholischen Kirche
 Marie d’Albret (Rethel) (1491–1549), Gräfin von Rethel, 1506 Gräfin von Nevers
 

Siehe auch:
 Albreht